«Городска́я клини́ческая больни́ца № 1 и́мени Н. И. Пирого́ва» («Пе́рвая городска́я клини́ческая больни́ца», «Пе́рвая гра́дская больни́ца») — московская клиническая больница, основанная в 1802 году и действующая по настоящее время. Подчиняется Департаменту здравоохранения города Москвы.

Больница является клинической базой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Находится по адресу: 119049, Россия, город Москва, Ленинский проспект, дом № 8.

Структура

Отделения
 01 терапевтическое отделение
 02 хирургическое отделение
 03 хирургическое отделение
 04 хирургическое отделение
 05 оперблок хирургических отделений
 06 отделение реанимации и интенсивной терапии
 07 отделение экстренной хирургии
 08 отделение реанимации и интенсивной терапии
 10 отделение реанимации и интенсивной терапии 
 11 отделение анестезиологии-реанимации
 12 неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения
 13 неврологическое отделение
 14 кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда
 15 отделение реанимации и интенсивной терапии для больных инфарктом миокарда
 17 отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
 18 гинекологическое отделение
 19 отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения
 20 оперблок гинекологического отделения
 21 отделение реанимации и интенсивной терапии 
 22 психиатрическое отделение для больных с сочетанной соматической и психиатрической патологии
 23 приемное отделение
 24 отделение реанимации и интенсивной терапии 
 25 отделение - операционный блок
 26 травматологическое отделение
 27 нейрохирургическое отделение
 28 травматологическое отделение
 29 офтальмологическое отделение
 30 отделение челюстно-лицевой хирургии 
 31 ревматологическое отделение
 32 оториноларингологическое отделение
 34 отделение-оперблок
 36 урологическое отделение
 37 отделение-оперблок
 38 отделение реанимации и интенсивной терапии 
 39 нефрологическое отделение
 40 патологоанатомическое отделение
 42 отделение ультразвуковой диагностики 
 43 дезинфекционное отделение
 44 отделение радиозотопной диагностики 
 45 физиотерапевтическое отделение
 46 эндоскопическое отделение
 47 отделение функциональной диагностики
 48 клинико-диагностическая лаборатория
 49 лаборатория клинической микробиологии (бактериологии)
 50 рентгеновское отделение
 51 отделение лечебной физкультуры
 52 отделение медицинской психологии
 56 отделение медицинской статистики
 58 отделение (аптека)
 63 поликлиническое отделение
 64 амбулаторное травматолого-ортопедическое отделение
 65 отделение Московский городской ревматологический центр
 66 консультативно-диагностический центр
 67 отделение Московский городской флебологический центр
 71 отделение переливания крови
 отдел клинических исследований
 клиника коррекции веса и диетологии 
 кабинет химиотерапии
 клиника боли

Центр планирования семьи и репродукции
 филиал: Центр планирования семьи и репродукции

Консультативно-диагностический центр
 Диагностическое отделение КДЦ
 Офтальмологическое отделение КДЦ
 Терапевтическое отделение КДЦ
 Хирургическое отделение КДЦ

Внебюджетные отделения
 09 хирургическое отделение
 33 многопрофильное отделение
 Стоматологическое отделение
 75 отделение платных услуг

Исторические сведения 
Возникла в результате объединения трёх больниц города Москвы, основанных ещё в Российской империи: Голицынской больницы, Первой градской больницы и Второй градской больницы.

Голицынская больница — самая старшая из трёх объединённых московских больниц, она была открыта 22 июля 1802 года. Первыми её пациентами стали самые бедные жители города, из социально незащищённых слоёв населения, кроме крепостных. Строительство лечебного учреждения велось в стиле «московский ампир» по проекту знаменитого русского архитектора Василия Ивановича Баженова (1738—1799), а после его смерти продолжилось архитектором Матвеем Фёдоровичем Казаковым (1738—1812) на средства, которые были завещаны князем Дмитрием Михайловичем Голицыным (1721—1793) «на устройство в столичном городе Москве учреждения Богу угодного и людям полезного», став третьей больницей гражданского ведомства в Москве.

В 1828 году рядом с Голицынской больницей началось строительство Первой градской больницы. Построенная по проекту архитектора Осипа Ивановича Бове, она была открыта  1833 года и стала первым лечебным заведением в Москве, созданным на средства города Москвы (все остальные лечебные заведения содержались за счёт пожертвований Императорского двора в Санкт-Петербурге или частных лиц). Согласно уставу Первой градской больницы, «все бедные и неимущие обоего пола люди принимаемы и лечены будут безденежно, кроме достаток имеющих».

Ещё позднее, 22 марта 1866 года, рядом с Голицынской и Первой градской больницами начала принимать больных Временная больница для тифозных больных, здание которой было перестроено из двух помещений бывшей суконной фабрики; с 1878 года она называлась Второй градской больницей, а в 1902 году стала носить имя московского градоначальника князя Александра Алексеевича Щербатова, после чего долгие годы была известна как Щербатовская больница.

В 1919 году в состав Первой градской больницы была включена Голицынская больница, а в 1959 году — также и Вторая градская больница имени А. А. Щербатова. После объединения трёх больниц образовалась новая Первая градская больница, которой было присвоено имя известного русского хирурга Николая Ивановича Пирогова (1810—1881).

Главные врачи 
Первый главный врач Голицынской больницы (1802—1810) — Е. О. Мухин. Затем должность главного врача занимали: А. А. Альбини (в 1810—1825), М. А. Маркус (в 1825—1837), А. И. Блументаль (в 1837—1850), И. И. Сейделер (в 1859—1875), Н. И. Стуковенков (в 1875—1895), К. Х. Иноевс (в 1895—1898), С. Ф. Дерюжинский (в 1899—1907).

Первым главным врачом Первой градской больницы стал А. Е. Эвениус (в 1833—1835). С 1912 года до своей смерти в 1925 году эту должность занимал Ф. А. Рейн; при нём состоялось объединение Голицынской и Первой градской больниц.

С 1970 по 1993 годы главным врачом ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова был А. И. Лысов. Затем эту должность занимали: В. П. Вершинин (в 1993—1997), О. В. Рутковский (в 1997—2008), А. П. Николаев (в 2008—2011), А. В. Шабунин (в 2011—2013), А. В. Свет (в 2013—2022). С октября 2022 года главврач — И. И. Хайруллин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова» Департамента здравоохранения города Москвы.  // gkb1.ru
 Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова. Справочная информация.  Официальный сайт Департамента здравоохранения города Москвы // mosgorzdrav.ru
 Отзывы пациентов о ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. // med-otzyv.ru
 ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова на Яндекс. Картах.  // maps.yandex.ru

Организации, основанные в 1802 году
Больницы Москвы
Здания и сооружения района Якиманка
Охраняемые природные территории Москвы
Москва